Cultural Heritage News, servei d'informació cultural i de turisme del govern de l'Iran
 Anàlisi CHN (dels símbols químics de Carboni - Hidrogen - Nitrogen), determinació de la quantitat present d'aquests elements en una substància en química orgànica
 CHN també és el codi ISO 3166-1 i el codi del COI de la Xina, estat de l'Àsia
 chn també és el codi ISO 639-3 del chinook jargon, pidgin parlat als Estats Units
 Chn. també és l'abreviatura de la condrodita, mineral de la classe dels nesosilicats